Maurice Renaud peut désigner :
 Maurice Renaud (1861-1933), baryton français ;
 Maurice Renaud (1900-1968), cycliste français.